Engine House No. 8 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Feuerwehrhäuser:

 Engine House No. 8 (Maryland) in Baltimore, Maryland, NRHP-ID 94001577 
 Engine House No. 8 (Washington) in Tacoma, Washington, NRHP-ID 86000968